Ян Бернат (словац. Ján Bernát, нар. 10 січня 2001, Пряшів, Словаччина) — словацький футболіст.
 Бернат Мункачі (угор. Munkácsi Bernát, 12 березня 1860, Надьварад, (Орадя), Трансільванія, тепер Румунія — 21 вересня 1937, Будапешт, Угорщина) — угорський
 Лаура Бернат (пол. Laura Bernat, 28 вересня 2005) — польська плавчиня.
 Ференц Бернат (угор. Bernáth Ferenc; Чоп, 1981) — гітарист-віртуоз, композитор, кандидат мистецтвознавства.
 Хуан Бернат (ісп. Juan Bernat, нар. 1 березня 1993, Кульєра) — іспанський футболіст, захисник «Парі Сен-Жермен» та збірної Іспанії.
 Матеуш Бернат (пол. Mateusz Biernat, нар. 19 травня 1992) — польський волейболіст, пасуючий (зв'язуючий), гравець італійського клубу «Консар» (Равенна).
 Бернат (Іран), Бернат (перс. كردخيل‎) — село в Ірані, у дегестані Дабуй-є Джонубі, у бахші Дабудашт, шагрестані Амоль остану Мазендеран.
 Мацей Бернат-Решчинський (пол. Maciej Bernatt-Reszczyński) 15 листопада 1955 Вроцлаві) — польський журналіст, письменник, актор та режисер.